Мари́я Ивано́ва:
 Иванова, Мария Григорьевна (1872—1929) — русская артистка оперы, концертная певица и вокальный педагог.
 Иванова, Мария Константиновна (род. 1983) — российский продюсер, режиссёр, журналист, общественный деятель.
 Иванова, Мария Павловна (род. 1931) — штукатур, Герой Социалистического Труда.